Château de Val Duchesse, propriété de la Donation Royale située dans la commune bruxelloise d'Auderghem.
 Prieuré de Val Duchesse, prieuré dominicain du 
 Quartier du Val Duchesse, quartier de la commune bruxelloise d'Auderghem situé à côté du château du même nom.
 Métairie de Val Duchesse, métairie de Moorsel, commune de Tervuren

Voir aussi
 Avenue Valduchesse, une rue à Auderghem.